Хоја де Кабаљос има више значења:

 Хоја де Кабаљос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хоја де Кабаљос, Хоја де Хесус (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику